Джеймс Кристи (; 1773—1831) — английский антиквар, сын основателя аукциона «Кристи».

Написал: «An Inquiry into the ancient greek game, supposed to have been invented by Palamedes» (Лондон, 1801; курьезное исследование о начале шахматной игры); «Disquisition upon the etruscan vases» (Л., 1806), «Essay on the earliest species of idolatry» (Норвич, 1814); «An Enquiry on the early history ot greek Sculpture» (Лонд., 1832) и др.

Примечания

Литература 
 

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1773 году
Умершие в 1831 году
Антиквары Великобритании